Бекжан Серикбосынович Буланов (; 8 апреля 1974; Аягуз, Семипалатинская область, СССР — 5 июля 2020; Семей, Казахстан) — казахстанский врач-хирург, кардиохирург, ангиохирург.

Биография 
Бекжан Серикбосынович родился в 1974 году в городе Аягузе Семипалатинской области.

В 1998 году окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

Трудовую деятельность начал врачом ангиохирурга в медицинском центре Семипалатинского государственного медицинского университета.

С 2007 по 2008 годы — Врач кардиохирург Национального научного медицинского центра города Астаны.

С 2009 по 2020 годы — Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии госпиталя Университета НАО «Медицинский университет Семей» (ВКО).

Бекжан Серикбосынович скончался 5 июля 2020 года от COVID-19.

Профессиональная деятельность 
Бекжан Серикбосынович в период работы в госпитале Семипалатинского медицинского университета в отделении внедрены современные методы оперативного вмешательства (аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения, аортокоронарное шунтирование на действующее сердце и др.) и лечебно-диагностических манипуляций.

Под его руководством освоены и внедрены операции на брюшной и грудной аорте, пластические операции на брахеоцефальных сосудах.

Автор более 30 научных работ и др.

Награды 
 Нагрудный знак Министерства здравоохранения «За вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан»
 Почётная грамота Министерства здравоохранения Республики Казахстан и др.
 Указом президента РК от 13 июля 2020 года посмертно награждён орденом «Барыс» 2 степени за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга.

Примечания 

Выпускники Медицинского университета города Семей
Хирурги XXI века
Хирурги Казахстана
Кардиохирурги
Отличники здравоохранения Казахстана
Врачи Казахстана
Награждённые медалью «За вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан»